TCM poate fi:

 Turner Classic Movies, post de televiziune american
 Tehnologia Construcțiilor de Mașini